Дадли — многозначный термин.

Топонимы 
 Дадли — город в Англии.
 Дадли — муниципальный район в графстве Уэст-Мидлендс, Англия.
 Дадли — тауншип в округе Клируотер, Миннесота, США.
 Дадлитаун (ранее Дадливилль) — покинутый более 100 лет назад город в округе Корнуолл, штат Коннектикут, США. Многочисленные мифы говорят, что город проклят.

Персоналии 
 Дадли, Анна (более известна под фамилией Брэдстрит; ок.1612—1672) — первая американская поэтесса.
 Дадли, Бабба Рей (род. 1971) — псевдоним американского рестлера Марка Ломонако.
 Дадли, Джаред (род. 1985) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду НБА «Милуоки Бакс».
 Дадли, Джозеф (1647—1720) — английский колониальный чиновник в Северной Америке.
 
 Дадли, Джейн (урождённая Гилфорд; 1508/1509—1555) — супруга Джона Дадли.
 Дадли, Дивон (род. 1972) — псевдоним американского рестлера Дивона Хьюза.
 Дадли, Амброуз, 3-й граф Уорик (ок. 1530—1590) — государственный и военный деятель; четвёртый сын Джона и Джейн Дадли.
 Дадли, Генри (ок. 1531—1557) — военный; пятый сын Джона и Джейн Дадли.
 Дадли, Мэри (ок. 1530/1535—1586) — фрейлина королевы Елизаветы I; старшая дочь Джона и Джейн Дадли.
 
 Дадли, Гилфорд (ок. 1535—1554) — супруг «королевы на девять дней» Джейн Грей; седьмой сын Джона и Джейн Дадли.
 Дадли, Кэтрин (ок. 1538/1543—1545 — 1620) — вторая дочь Джона и Джейн Дадли.
 Дадли, Дэйв (1928—2003) — американский певец в стиле кантри.
 Дадли, Теодор Роберт (1936—1994) — американский ботаник, специалист по систематике рода Падуб.
 Дадли, Уильям (род. 1952) — американский экономист и финансист, 10-й Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка.
 Дадли, Эндрю (ок. 1507—1559) — английский военный деятель, придворный и дипломат; младший брат Джона Дадли, герцога Нортумберленда.

Составные фамилии 
 Дадли-Смит, Тревор (более известен как «Эллестон Тревор»; 1920—1995) — писатель, классик шпионского романа.
 Даллас Дадли, Анна (1876—1955) — видная активистка движения женщин за избирательное право в США.

Вымышленные 
 Дадли Дурсль — персонаж из Вселенной Гарри Поттера, кузен Гарри.

В кинематографе 
 «Дадли Справедливый» (англ. Dudley Do-Right) — американская комедия 1999 года режиссёра Хью Уилсона с Сарой Джессикой Паркер в главной роли.
 Турбо-Агент Дадли — американский мультсериал, созданный Бутчем Хартманом для телеканала Nickelodeon.

См. также 
 Замок Дадли — руины средневекового замка в Дадли, Уэст-Мидлендс, Англия.
 Обсерватория Дадли — астрономическая обсерватория, основанная в 1852 году в Скенектади, штат Нью-Йорк, США.
 Саркосцифа Дадли — вид сумчатых грибов рода Саркосцифа семейства Саркосцифовые.
 (3270) Дадли — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.
Братья Дадли —команда в рестлинге.

Ссылки